Apple Valley Estates ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Apple Valley Estates (Indiana), im Porter County
 Apple Valley Estates (Kalifornien), im Tuolumne County
 Apple Valley Estates (Tennessee), im Putnam County
 Apple Valley Estates (Utah), im Davis County